Galata – membro della popolazione dei Galati
 Galata – quartiere di Istanbul
 Galata – villaggio di Cipro
 Galata – quartiere di Varna, in Bulgaria

Arte 

 Galata suicida (Galata Ludovisi) – copia romana di una statua greca di Epìgono
 Galata morente – copia romana di una statua greca di Epìgono

Altro 
 Galata − Museo del mare – museo di Genova
 Lingua galata – lingua celtica estinta
 Galata Spor Kulübü – società calcistica turca
 Galata Edizioni – casa editrice italiana

Pagine correlate

Galati (disambigua)